Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute du 20 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1997)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Miami
Tennis aux États-Unis en 1997
Compétition de tennis à Key Biscayne
Sport en mars 1997